Charonosaurus jiayinensis (gr. "reptil de Caronte del sitio de Jiayin") es la única especie conocida del género extinto Charonosaurus de dinosaurio ornitópodo hadrosáurido, que vivió a finales del período Cretácico, entre aproximadamente 69,9 a 66 millones de años, durante el Maastrichtiense, en lo que es hoy Asia.

Descripción
La longitud del cuerpo de Charonosaurus fue estimada en unos 10 metros. De acuerdo con la Guía de campo de Princeton para los dinosaurios de Gregory S. Paul, Charonosaurus tenía una longitud estimada de diez metros, y un peso estimado de cinco toneladas. El fémur podría tener 1,35 metros de longitud, más que todos los otros hadrosáuridos conocidos en su tiempo, con la excepción de Shantungosaurus giganteus. La superficie dorsal del hueso frontal estaba altamente modificada para soportar la base de una cresta hueca, la cual formaba una plataforma muy ancha, fuertemente inclinada hacia delante y ornamentada por largos y profundos surcos longitudinales. Charonosaurus jiayinenis fue un gran hadrosaurio.  

Varias características comunes, sinapomorfías, lo unen con Parasaurolophus con el que tiene una estrecha relación y son agrupados en la tribu Parasaurolophini. Por lo tanto, el hueso frontal fuertemente modificado en la parte superior y forma una plataforma para soportar una cresta de hueso hueco. El peroné de Charonosaurus posee una forma de lóbulo ampliada en el extremo distal y el hueso del tobillo, el astrágalo un apófisis equilátero. A diferencia de Parasaurolophus y otros hadrosáuridos, el hueso parietal es relativamente corto y no muestra cresta sagital. Como todos los hadrosáuridos, Charonosaurus llevaba a cabo movimientos de masticación con su mandíbula. Los dientes estaban dispuestos en una batería, y los dientes gastados eran reemplazados constantemente. En la mandíbula inferior había especímenes adultos de aproximadamente 40 filas de dientes de dos a tres dientes, de los cuales uno a dos dientes estaban en uso simultáneamente. Los dientes de la mandíbula inferior eran muy altos con coronas dentales de hasta 40 milímetros de alto.

El cúbito y el radio de los antebrazos eran muy delgados y elongados, mientras que el brazo superior tenía músculos fuertes. Por lo tanto, en la cabeza proximal de la escápula, hay una protrusión distintiva que marca el sitio de inserción muscular para el externo escapular del tríceps lateral. Se muestra incluso en juveniles una proyección lateral clara, que ofrece un punto de partida para un bíceps muy fuerte. El sacro consta de nueve vértebras fusionadas.

Descubrimiento e investigación 

Los restos de Charonosaurus provienen de grandes lechos huesos que se han descubierto en 1975 durante las excavaciones de varias instituciones chinas en las cercanías de la ciudad de Jiayin en Amur, llevándose a cabo la descripción en el 2000, a partir de un esqueleto parcial encontrado en el oeste de la villa Jiayin, provincia de Heilongjiang al noreste de China, en la Formación Yuliangze. Las capas de huesos consisten en acumulaciones sueltas de huesos aislados de diferentes animales. Los restos de los dinosaurios lambeosaurino, que componen aproximadamente el 90 % de los hallazgos, se mezclan con los huesos de terópodos, anquilosáuridos, cocodrilos y tortugas. Los lambeosaurinos son representados por adultos y juveniles. Los huesos largos tienden hacia una cierta orientación, de la cual se concluye que los huesos fueron transportados y depositados por un río. Los dientes de los terópodos en los lechos de huesos indican que fueron muertos por los depredadores o que los cadáveres fueron devorados por los carroñeros. Los investigadores suponen que todos los huesos lobulados de los huesos pertenecen a Charonosaurus.

El holotipo, un cráneo parcial, es CUST J-V1251-57, se encuentra en la universidad de Ciencias y Tecnologías de Changchun, Changchun, Provincia de Jilin y fue descrito por Pascal Godefroit, Shuqin Zan y Liyong Jin como C. jiayinensis. Los restos de adultos y jóvenes se han descubiertos en la misma área y formación representando probablemente la misma especie y es fuente de información sobre la mayor parte del esqueleto postcraneal, la longitud del fémur era de 1,35 metros. El cráneo parcial se asemeja al de Parasaurolophus y tenía probablemente un largo similar, con una cresta hueca proyectada hacia atrás, que pasa por la superficie dorsal altamente modificada del hueso frontal. Charonosaurus es uno de los hadrosáuridos más grandes conocidos actualmente en Asia e indica que los lambeosaurinos sobrevivieron hasta el final del Cretácico; este grupo no se conoce del Maastrichtiense en Norteamérica.

Estratigráficamente , los hallazgos provienen de la Formación Yuliangze . Los primeros descubrimientos de esta formación se recuperaron en los veranos de 1916 y 1917 a partir de las excavaciones del comité geológico ruso. Entre ellos se encuentran los huesos de hadrosáuridos, que fueron descritos por Anatoly Riabinin como Mandschurosaurus amurensis. Además describió Riabinin otro ejemplar un muy fragmentario isquion de hadrosáurido y lo llamó Saurolophus krystofovici . Ambos nombres ahora se enumeran como nomina dubia.

Etimología
El nombre del género Charonosaurus deriva de Caronte, Charon, el barquero de la mitología griega, que transportaba los muertos en el río de los muertos estigia , y los sauros, lagarto. El epíteto específico jiayinensis se refiere a la localidad tipo, el sitio de Jiayin.

Clasificación
Un análisis cladístico realizado en 2000 por Pascal Godefroit, Shuqin Zan Liyong Jin, y sobre la base del cráneo, dientes, y las características postcraneales muestra que Charonosaurus jiayinensis filogenéticamente está más estrechamente relacionado con Parasaurolophus que cualquiera de los otros Lambeosaurinae. Las características que no se pueden determinar directamente en los huesos disponibles no se incluyeron en el análisis. Eolambia y Tsintaosaurus no se incluyeron en el análisis debido a que estos taxones se utilizan de acuerdo con Godefroit et al. Revisión. Dentro de la subfamilia Lambeosaurinae Charonosaurus y Parasaurolophus están estrechamente relacionados en la tribu Parasaurolophini.

Filogenia
A continuación se muestra el cladograma más reciente publicado incluyendo Blasisaurus y Arenysaurus, realizado por Penélope Cruzado-Caballero et al. en 2013.

Referencias

Véase también 
 Anexo: Géneros válidos de dinosaurios

Enlaces externos 

 Representaciones artísticas de Luis Rey.
 Charonosaurus dentro de Lambeosaurinae en The Thescelsosaurus (en inglés)
 Significado y pronunciación del nombre (en inglés)

Lambeosaurinae
Dinosaurios del Cretácico
Dinosaurios de Asia
Taxones con nombres de la mitología clásica